Торпе́до (, «оцепенение») — латинское название электрических скатов (в частности рода гнюсы, отряда Torpediniformes). В свою очередь, название происходит от латинского torpere («оцепенеть, остолбенеть»). В XVIII—XIX веках термин стал использоваться для наименования морских мин, а в дальнейшем — для наименования самодвижущихся подводных снарядов.
Также означает:
 Торпедо — тип автомобильного кузова, распространённого по 1930-е годы, характеризировавшегося сигарообразной формой, с открытым или складывающимся верхом и отсутствием боковых стоек.
 Торпедо — название приборной панели автомобиля, ставшее нарицательным по названию компании-производителя «Torpedo».
 Торпедо — втулка заднего колеса дорожного велосипеда с барабанным тормозом. Также использовалась во многих советских велосипедах: «Украина», «Орлёнок», «Салют», «Кама», «Аист», «Десна».

Спорт 
 Торпедо (спортивное общество) — добровольное спортивное общество профсоюзов (ДСО) в СССР, на базе которого основывались одноимённые спортивные клубы по разным видам спорта. Объединяло рабочих автомобильной, тракторной и авиационной промышленностей; позднее стало частью ДСО «Труд».

Футбольные клубы 
 Торпедо (футбольный клуб, Бердянск) — Украина
 Торпедо (футбольный клуб, Бристоль) — Англия
 Торпедо (футбольный клуб, Владимир) — Россия
 Торпедо (футбольный клуб, Волжский) — Россия
 Торпедо (футбольный клуб, Георгиевск) — Россия
 Торпедо (футбольный клуб, Ереван) — Армения
 Торпедо (футбольный клуб, Ижевск) — Россия
 Торпедо (футбольный клуб, Кутаиси) — Грузия
 Торпедо (футбольный клуб, Миасс) — Россия
 Торпедо (футбольный клуб, Минск) — Белоруссия
 Торпедо (футбольный клуб, Могилёв) — Белоруссия
 Торпедо (футбольный клуб, Москва) — Россия
 Торпедо (футбольный клуб, Мытищи) — Россия
 Торпедо (футбольный клуб, Николаев) — Украина
 Торпедо (футбольный клуб, Павлово) — Россия
 Торпедо (футбольный клуб, Подольск) — Россия
 Торпедо (футбольный клуб, Рубцовск) — Россия
 Торпедо (футбольный клуб, Шадринск) — Россия
 Торпедо-БелАЗ — Жодино, Белоруссия
 Торпедо-Виктория — Нижний Новгород, Россия

Расформированные и прекратившие своё существование:
 Торпедо (футбольный клуб, Запорожье) (1982—2002) — СССР/Украина
 Торпедо (футбольный клуб, Рига) (1957—2000) — СССР/Латвия
 Торпедо (футбольный клуб, Таганрог) (1921—2004) — СССР/Россия
 Торпедо (футбольный клуб, Харьков) — СССР
 Торпедо (футбольный клуб, Ярославль) — СССР
 Торпедо-ЗИЛ (2005—2011) — Москва, Россия
 Торпедо-Питер (2002—2008) — Санкт-Петербург, Россия

Ранее именовавшиеся «Торпедо»:
В скобках года, когда клуб назывался «Торпедо»
 Арзамас (1992—1999) — Арзамас, Россия
 Армавир (1959—2016) — Армавир, Россия
 Волга (1947—1957) — Ульяновск, Россия
 Волынь (1968—1988) — Луцк, Украина
 Дагдизель (1987—1989) — Каспийск, Россия
 Елец (1970—1994) — Елец, Россия
 Жемчужина-2 (1992—1994) — Сочи, Россия (представлял Адлер)
 Звезда (1953—1957) — Кропивницкий, Украина
 КАМАЗ (1988—1989) — Набережные Челны, Россия
 Лада-Тольятти (1970—1988) — Тольятти, Россия
 Лада (2017) — Димитровград, Россия («Торпедо-Димитровград»)
 Локомотив (1949—1951) — Пловдив, Болгария
 Люберцы (1950—1957, 1963—2002, 2004—2008, 2010, 2014) — Люберцы, Россия
 Металлург (1961—1965) — Липецк, Россия
 Москва (1997—2003 «Торпедо-ЗИЛ», 2003—2004 «Торпедо-Металлург») — Москва, Россия
 Окжетпес (1968—1987) — Кокшетау, Казахстан
 Олком (1991—1999) — Мелитополь, Украина
 Ростов (1953—1957) — Ростов-на-Дону, Россия
 Ротор (1948—1957) — Волгоград, Россия
  (?) — Фрунзе, СССР/Киргизия
 Спартак (1988—1994) — Рязань, Россия
 Таганрог (1953—2004) — Таганрог, Россия
 Тобол (1986—1989) — Курган, Россия
 ФШМ (1999—2009) — Москва, Россия

«Торпедо-2»:
 «Торпедо»-2 — название дублирующего состава ФК «Торпедо» Москва в 1998—2000 годах .
 «Торпедо-2» — вторая команда ФК «Торпедо» Кутаиси.

 «Торпедо-клубная» — команда московского «Торпедо».

Женские футбольные клубы:
 Торпедо (женский футбольный клуб, Ижевск)
 Торпедо (женский футбольный клуб, Москва)
 КАМАЗ (жен.) (в 1992—1993 годах — «Торпедо-АЗ») — Набережные Челны, Россия
 Лада (женский футбольный клуб) (в 1987—1990 годах — «Торпедо») — Тольятти, Россия

Хоккейные клубы 
 Торпедо (хоккейный клуб, Нижний Новгород) — Россия
 Торпедо (хоккейный клуб, Усть-Каменогорск) — Казахстан
 Алтай-Торпедо (хоккейный клуб, Усть-Каменогорск) — Казахстан
 Торпедо-Горький — Нижний Новгород,  Россия
Расформированные и прекратившие своё существование:
 Торпедо (клуб по хоккею с мячом, Красноярск) (1947—2000) — СССР/Россия
 Торпедо (хоккейный клуб, Подольск) (1968—1972) — СССР
Ранее именовавшиеся «Торпедо»:
В скобках года, когда клуб назывался «Торпедо»
 Лада (1976—1989) — Тольятти, Россия
 Локомотив (1965—2000) — Ярославль, Россия
 Торос (1988) — Нефтекамск, Россия

Волейбольные клубы 
 Торпедо (волейбольный клуб) — Челябинск, Россия

Мини-футбольные клубы 
 Торпедо (мини-футбольный клуб) — Нижний Новгород, Россия
 Торпедо-МАМИ (женский мини-футбольный клуб) — Москва, Россия

Регбийные клубы 
 Торпедо (регбийный клуб) — Москва, Россия

Спидвейные клубы 
 Торпедо-ШААЗ — Шадринск, Россия

Футзальные клубы 
 Торпедо-МАМИ — Москва, Россия

Стадионы 

 Торпедо (стадион, Владимир) — Россия
 Торпедо (стадион, Димитровград) — Россия
 Торпедо (стадион, Жодино) — Белоруссия
 Торпедо (стадион, Люберцы) — Россия
 Торпедо (стадион, Могилёв) — Белоруссия
 Торпедо (стадион, Минск) — Белоруссия
 Торпедо (стадион, Рубцовск) — Россия
 Торпедо (стадион, Таганрог) — Россия
 Торпедо (стадион, Тольятти) — Россия
 Торпедо (стадион, Шадринск) — Россия
Ранее именовавшиеся «Торпедо»:
В скобках года, когда стадион назывался «Торпедо»
 Стадион имени Эдуарда Стрельцова (1959—1997) — Москва, Россия

Прочее 
 Торпедо (дворец спорта) — ледовый комплекс в Ярославле, Россия.
 Торпедо (дворец спорта, Челябинск) — спортивный комплекс в Ленинском районе Челябинска.
 Торпедо полевые — (устар.) «служат для усиления обороны укреплений как искусственное препятствие. Т. представляют собою особые чугунные ящики цилиндрической или иной формы около пуда весом и содержат до 20 фунтов пироксилина или иного взрывчатого вещества.»

См. также 
 
 Торпеда
 Торпедоносец
 Торпедо-2

Примечания

Ссылки 
 Торпедовские клубы всего мира